Горячая зона () — американский научно-фантастический драматический мини-сериал, выпущенный в 2019 году.

Сюжет 
Сериал рассказывает о событиях, связанных с лихорадкой Эбола в 1989 году, а также о проникновении этого вируса на территорию США. В центре событий показана работа вирусологов, с какими опасностями им приходится сталкиваться, а также влияние вируса на людей и живые организмы.

В ролях

Основной состав 
 Джулианна Маргулис — полковник Нэнси Джакс, армейский ветеринарный патологоанатом
 Ноа Эммерих — полковник Джерри Джакс, армейский ветеринарный врач
 Лиам Каннингем — Уэйд Картер, вирусолог
 Тофер Грейс — доктор Питер Ярлинг, вирусолог
 Джеймс Д’Арси — Тревор Роудс, глава ЦКЗ

Второстепенный состав 
 Пол Джеймс — Бен Гиллис
 Ник Сирси — Фрэнк Мэйс
 Роберт Уиздом — полковник Вернон Такер
 Роберт Шон Леонард — Уолтер Хамбольдт
 Грейс Гаммер — Мелинда Роудс
 Ленни Платт — капитан Кайл Ормонд

Критика 
Сериал получил положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes у него 90 % на основе 29 рецензий. На Metacritic — 69 баллов из 100 на основе 12 рецензий.

Примечания

Ссылки 

Научно-фантастические телесериалы США